Lumbago steht für:
 Lumbago, medizinischer Fachbegriff für Hexenschuss
 Lumbago (Band), norwegische Band